L'edizione 2013-2014 della Bundesliga è stata la 104ª edizione del campionato di calcio tedesco e si è conclusa con la vittoria finale del , che ha conquistato il suo ventiquattresimo titolo, il secondo consecutivo. Il campionato è iniziato il 9 agosto 2013 ed è terminato il 10 maggio 2014.

Capocannoniere del torneo è stato Robert Lewandowski del  con 20 reti.

Stagione

Novità 
Le neo-promosse nel campionato tedesco sono l'Hertha Berlino e l'Eintracht Braunschweig. Retrocessi in 2. Fußball-Bundesliga invece sono il F. Düsseldorf e il Greuther Fürth.

Formula 
 Le 18 squadre si affrontano in un girone di andata e ritorno per un totale di 34 giornate.
 Le prime tre classificate sono ammesse alla fase a gironi della UEFA Champions League 2014-2015; la quarta classificata dovrà disputare i play-off.
 La quinta e la sesta classificata saranno ammesse rispettivamente ai play-off e al terzo turno di qualificazione dell'UEFA Europa League 2014-2015.
 La terzultima classificata disputerà uno spareggio promozione-retrocessione con la terza classificata della 2. Fußball-Bundesliga 2013-14.
 Le ultime due classificate saranno retrocesse direttamente in 2. Fußball-Bundesliga 2014-2015.

Avvenimenti 
Nelle prime giornate di questo campionato è il  a portarsi in testa, ma dall'ottavo turno fino alla fine comanda il , che è allenato in questa stagione da Josep Guardiola: in questo turno i bavaresi pareggiano 1-1 contro il , ma poi ottengono diciannove vittorie di fila, stabilendo un nuovo record in Bundesliga. Questo si interrompe con il 3-3 rimediato contro l'Hoffenheim alla ventinovesima giornata, mentre nella successiva arriva la prima sconfitta, 1-0 contro l', e così si ferma a cinquantatré gare la serie positiva in campionato. Intanto però il 25 marzo era arrivato il titolo, con sette giornate di anticipo, un altro record ottenuto dai Rossi, mentre finirà al secondo posto il Borussia Dortmund, che verrà battuto dal Bayern anche nella finale della Coppa nazionale.

In campo internazionale il Bayern è campione d'Europa in carica; vince per la prima volta la Supercoppa UEFA sconfiggendo a Praga il Chelsea ai calci di rigore, e anche la prima Coppa del mondo per club, che viene ottenuta battendo a Marrakech il Raja Casablanca. Il cammino nella Champions League si ferma però in semifinale, dove la squadra è battuta dai futuri campioni del , che in precedenza avevano sconfitto lo  agli ottavi e il Borussia Dortmund ai quarti.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Germania e ammessa alla Fase a gironi della UEFA Champions League 2014-2015
      Ammesse alla Fase a gironi della UEFA Champions League 2014-2015
      Ammessa agli spareggi (Percorso piazzate) della UEFA Champions League 2014-2015
      Ammesse alla Fase a gironi della UEFA Europa League 2014-2015
      Ammessa al terzo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2014-2015
 Ammessa allo spareggio promozione-retrocessione contro la terza classificata della 2. Bundesliga 2013-2014
      Retrocesse in 2. Bundesliga 2014-2015

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Squadra campione

Risultati

Tabellone 
Leggendo per riga si hanno i risultati casalinghi della squadra, mentre leggendo per colonna si hanno quelli in trasferta.

Calendario

Spareggio promozione-retrocessione 
Allo spareggio sono ammesse la sedicesima classificata in Bundesliga e la terza classificata in 2. Fußball-Bundesliga.

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Bayern Monaco (29)
 Maggior numero di vittorie in casa: Bayern Monaco (15)
 Maggior numero di vittorie in trasferta: Bayern Monaco (14)
 Minor numero di vittorie: Norimberga (5)
 Minor numero di vittorie in casa: Norimberga (3)
 Minor numero di vittorie in trasferta: E. Braunschweig (1)
 Maggior numero di pareggi: Norimberga e Hoffenheim (11)
 Maggior numero di pareggi in casa: Hoffenheim e Werder Brema (6)
 Maggior numero di pareggi in trasferta: Norimberga (6)
 Minor numero di pareggi: Bayern Monaco (3)
 Minor numero di pareggi in casa: Bayern Monaco (1)
 Minor numero di pareggi in trasferta: Bayer Leverkusen e Hannover 96 (1)
 Maggior numero di sconfitte: Amburgo ed E. Braunschweig (21)
 Maggior numero di sconfitte in casa: Amburgo, E. Braunschweig e Norimberga (9)
 Maggior numero di sconfitte in trasferta: Amburgo, E. Braunschweig e Calcio Hannover 96 (12)
 Minor numero di sconfitte: Bayern Monaco (2)
 Minor numero di sconfitte in casa: Bayern Monaco (1)
 Minor numero di sconfitte in trasferta: Bayern Monaco (1)
 Migliore attacco: Bayern Monaco (94)
 Peggiore attacco: E. Braunschweig (29)
 Peggior difesa: Amburgo (75)
 Miglior difesa: Bayern Monaco (23)
 Miglior differenza reti: Bayern Monaco (+71)
 Peggior differenza reti: Norimberga (-33)
 Miglior serie positiva: Bayern Monaco (28 risultati utili consecutivi dalla 1ª alla 28ª giornata)
 Miglior serie positiva in casa: Bayern Monaco (14 risultati utili consecutivi)
 Miglior serie positiva in trasferta: Bayern Monaco (14 risultati utili consecutivi)
 Maggior numero di vittorie consecutive: Bayern Monaco (19, dalla 9ª alla 27ª giornata) 
 Maggior numero di vittorie consecutive in casa: Bayern Monaco (13)
 Maggior numero di vittorie consecutive in trasferta: Bayern Monaco (10)
 Maggior numero di pareggi consecutivi: E. Francoforte (4, dalla 6ª alla 9ª giornata)
 Maggior numero di pareggi consecutivi in casa: Norimberga (3)
 Maggior numero di pareggi consecutivi in trasferta: Norimberga (4)
 Maggior numero di sconfitte consecutive: Stoccarda (8, dalla 16ª alla 23ª giornata)
 Maggior numero di sconfitte consecutive in casa: Amburgo e Stoccarda (4)
 Maggior numero di sconfitte consecutive in trasferta: Hannover 96 (8)

Partite
 Partita con più reti: Stoccarda - Hoffenheim 6-2, Borussia Dortmund - Amburgo 6-2, Bayer Leverkusen - Amburgo 5-3, Hoffenheim - Werder Brema 4-4, Hoffenheim - Wolfsburg 6-2 (8)
 Partita con maggiore scarto di gol: Werder Brema - Bayern Monaco 0-7  (7)
 Maggior numero di reti in una giornata: 37 (1ª giornata)
 Minor numero di reti in una giornata: 22 (17ª giornata)

Individuali

Classifica marcatori

Primati stagionali 
 Maggior numero di presenze: 13 giocatori (34)
 Maggior numero di cartellini ricevuti: Carlos Zambrano (13)
 Maggior numero di cartellini gialli ricevuti: Carlos Zambrano (13)
 Maggior numero di cartellini rossi ricevuti: Luiz Gustavo (3)

Note

Voci correlate
 2. Fußball-Bundesliga 2013-2014
 3. Fußball-Bundesliga 2013-2014
 Coppa di Germania 2013-2014

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 
 

Calcio nel 2013
Calcio nel 2014
2013